Komet Oterma je ime več kometov:

 39P/Oterma
 C/1942 C2 (Oterma)